Pierrepont (Aisne)
 Pierrepont (Calvados)
 Pierrepont (Meurthe-et-Moselle)

Desambiguações de topônimos